Endless Pain — дебютний студійний альбом німецької треш-метал групи Kreator, випущений 1 жовтня 1985 року лейблом Noise Records.

Альбом поєднує в собі елементи блек-металу та трешу, створюючи в кінцевому підсумку треш-звук під впливом блек-металу, натхненний такими групами, як: Venom, Mercyful Fate, і Bathory. На цьому альбомі Петроцца, і Рейл поділяють вокальні обов'язки.

Список треків

Учасники запису

Kreator 
 Мілле Петроцца — гітари, вокал (2, 4, 6, 8, 10)
 Роб Фіоретті — бас гітара
 Вентор — ударні, вокал (1, 3, 5, 7, 9)

Технічний персонал 
 Mille Petrozza — мастеринг
 Юрген Крассер — мастеринг
 Хорст Мюллер — продакшен
 Філ Лавер — обкладинка

Перевидання 2017 року

 Ян Майнінгхаус — обкладинка, дизайн
 Томас Еверхард — обкладинка, дизайн
 Енді Пірс — мастеринг
 Метт Вортем — мастеринг
 Малкольм Доум — ноти

Примітки

Посилання 
 Kreator Terrorzone: Endless Pain

Дебютні альбоми 1985
Альбоми німецьких виконавців